Limón Grande kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Limón Grande, Cutzamala de Pinzón, ort, Guerrero, 
 Limón Grande, Cuautepec, ort, Guerrero, 

Robotskapade Mexikoförgreningar